Turim, nome de cidade italiana por vezes grafado como Turin
 Turin (Geórgia)
 Turin (Iowa)

Desambiguações de topônimos